António Assunção (1945 – 1998) de nome completo António José Dias Assunção, actor português.
António Assunção, actor português conhecido pela personagem Palhaço Croquete.
Antônio Carlos de Assunção (1872 – 1952), advogado brasileiro.